Quinsac, commune française de la Dordogne
 Quinsac, commune française de la Gironde
 Quinsac-Monvoisin (1794-1870) peintre français,
 Paul Quinsac (1858-1929) peintre français.